BMW 525d - представник 5-ї серії, який вперше почав вироблятися в 1997 році. Випускається в кузовах універсал і седан. Існують такі покоління моделі:
 BMW E39 (1995-2004);
 BMW E60 (2004-2010);
 BMW E61 (2004-2010);
 BMW F10 (2010-2016);
 BMW F11 (2010-2016).

Опис 
Особливістю нової версії 2012 року популярного автомобіля БМВ 525д стало застосування 4-циліндрового дизельного двигуна, об’ємом 2,0 л, замість попереднього 6-циліндрового. Головною причиною заміни двигуна було бажання покращити показники економії палива та зменшити рівень шкідливих викидів у атмосферу. У результаті, 525d почав споживати у середньому 3,99 л/100 км, а викиди СО2 знизились до позначки 126 г/км. Проте, із експлуатацією опції 8-супеневої автоматичної трансмісії, якій віддавали перевагу більшість покупців версії попереднього року, автомобіль буде демонструвати показники: 5,41 л/100 та 172 г/км - відповідно. Разом з тим, потужність двигуна збільшилась від 202 к.с. до 215 к.с., а крутильний момент становить вражаючих 450,1 Нм, який нарощує швидкість починаючи від 1500 об/хв, та сприяє інтенсивному прискоренню.  

У 2018 році, 525d планують оснастити 2-літровим, 4-циліндровим турбодизельним двигуном на 231 к.с та  450 Нм. Подібно до 520і, він буде пропонуватись з восьмиступеневою автоматичною трансмісією.

Огляд моделі

Примітки